

Personnalités 
 Amy Ried (1985-), actrice pornographique américaine.
 Christian Ried (1979-), pilote automobile allemand.
 Kristen Holden-Ried (1973-), acteur canadien.

Toponymes

Allemagne 
 Ried, commune allemande de Bavière.

Autriche 
 Ried im Innkreis, ville et chef-lieu du district homonyme, en Haute-Autriche ;
 Ried im Oberinntal, commune du district de Landeck, en Tyrol ;
 Ried im Traunkreis, commune du district de Kirchdorf an der Krems, en Haute-Autriche ;
 Ried im Zillertal, commune du district de Schwaz, en Tyrol ;
 Ried in der Riedmark, bourg du district de Perg, en Haute-Autriche ;
 Ried am Wolfgangsee, partie de la commune de Sankt Gilgen, en Salzbourg.

France 
  Ried, région naturelle d'Alsace.

Pays-Bas 
 Ried, village néerlandais de la commune de Franekeradeel, en Frise.

Suisse 
 Ried bei Kerzers, commune suisse du canton de Fribourg.
 Ried-Brig, commune suisse du canton du Valais.
 Ried-Mörel, ancienne commune suisse du canton du Valais, aujourd'hui intégrée à Riederalp.